Джон Ву́двилл (; ок. 1445 — 12 августа 1469) — сын Ричарда Вудвилла, 1-го графа Риверса, и Жакетты Люксембургской, младший брат королевы Елизаветы Вудвилл.

Биография 
Джон Вудвилл был вторым из пятерых переживших младенчество сыновей сэра Ричарда Вудвилла (позднее 1-го графа Риверса) и Жакетты Люксембургской, вдовы Джона Ланкастерского, 1-го герцога Бедфорда. Брак родителей Джона был социально неравным и шокировал английский двор. Сэр Ричард Вудвилл на момент заключения брака был простым рыцарем из почтенного и достаточно богатого, но незнатного семейства; он пошёл по стопам отца на службу к герцогу Бедфорду, где и встретил впервые будущую жену. Жакетта была дочерью Пьера Люксембургского, графа Сен-Поль, и вышла замуж за герцога Бедфорда в 1433 году в возрасте 17 лет; герцог был значительно старше Жакетты и умер спустя всего два года, оставив её бездетной, богатой вдовой. Король пожаловал Жакетте вдовью долю при условии, что она не выйдет замуж без его разрешения. Но в марте 1437 года выяснилось, что она состоит в тайном браке с сэром Ричардом Вудвиллом, который был намного ниже её по рангу и не считался подходящим мужем для женщины, почитаемой как тётка короля. Супруги были оштрафованы на 1000 фунтов, однако позже получили королевское прощение, вероятно, в связи с рождением у них первенца.

Джон родился в семейном имении Вудвиллов Мэнор-хаус в , Нортгемптоншир. Точная дата рождения мальчика не определена, однако он появился на свет примерно в 1445 году.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Джон
Казнённые при Йорках